Lemonia vashlovani är en fjärilsart som beskrevs av Eteri A. Didmanidze 1980. Lemonia vashlovani ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
vashlovani